Полночь:
 В быту — 12 часов ночи, 00:00 по местному времени, рубеж смены даты на следующие сутки
 В астрономии — момент времени в середине ночи между заходом и восходом Солнца (половина ночи), момент нижней кульминации Солнца. Точка времени, противоположная полудню.

Также «Полночь» может означать:

Кино и ТВ 
  — немецкий фильм 1918 года.
  — американский фильм 1922 года.
 Полночь — американский фильм 1934 года.
 Полночь — американский фильм 1939 года.
  — американский фильм 1982 года.
  — американский фильм 1989 года.
  — французско-бразильский фильм 1998 года.

 Полночь — десятый эпизод (2008) четвёртого сезона сериала «Доктор Кто».
  — восемнадцатый эпизод (2009) первого сезона сериала «Грань».
  — американская телеигра (2013—2017).

Повести 
  — повесть (1989) Дина Кунца.
 Полночь — повесть (2005) Эрин Хантер.

Комиксы 
Основная статья — .
  — персонаж DC Comics.
  — персонаж WildStorm и DC Comics.
  — персонаж DC Comics.
  — команда супергероев Marvel Comics.

Музыка 
Группы
  — регги-группа с Виргинских Островов (1989—2015).
 Полночь — американская синтвейв-группа (2012 — ).
Люди
  (наст. имя Джон Патрик-младший Макдональд; 1962—2009) — американский музыкант, вокалист группы Crimson Glory.
  (наст. имя Йохан Петтер Крафман; род. 1988) — шведский певец и сочинитель песен.
  (наст. имя Чарли Кауфман; род. в конце 1950-х) — американский сочинитель песен и звукозаписывающий продюсер.
Песни
  — песня (2012) группы Beast.
 Полночь — песня (2014) группы Coldplay.
  — песня (2017) Джесси Уэр.

См. также 
 Полдень (значения)
 Полуночное солнце
 
 
 
 
 После полуночи (значения)